Преднамеренное убийство:

 Преднамеренное убийство (фильм, 1988)
 Преднамеренное убийство (фильм, 1993)
 Преднамеренное убийство (фильм, 1995)